Багамские Острова впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1952 году на Играх в Хельсинки и с тех пор не пропускали ни одной летней Олимпиады, за исключением бойкотированных Игр в Москве. На зимних Олимпийских играх представители Багамских островов ни разу не выступали.

Первые медали были выиграны багамскими спортсменами в 1956 году. За время выступления на Олимпийских играх багамские спортсмены завоевали 16 медалей: 8 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых. Все медали были завоёваны в соревнованиях по лёгкой атлетике (14) и парусному спорту (2).

Олимпийская ассоциация Багамских Островов была основана в 1952 году и тогда же зарегистрирована в МОК.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Медалисты

См. также 
 Список знаменосцев Багамских Островов на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com
 Багамские Острова на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийская ассоциация Багамских Островов